Wereldkampioenschap handbal vrouwen
 Wereldkampioenschap handbal mannen